Franz Heuser ist der Name folgender Personen

* Franz Heuser (Kaufmann) (1803–1870), deutscher Kaufmann und Manager 
 Franz Müller-Heuser (1932–2010), deutscher Sänger (Bariton) und Hochschullehrer
 Franz-Josef Heuser (* 1951), deutscher Offizier und Museumsleiter

Franz Heuser steht für

 Franz Heuser & Co., deutsches Kohlensäure- und Metallwarenunternehmen

Siehe auch:
 Franz Häuser (* 1945), deutscher Jurist